Această pagină este o listă de personalități notabile care s-au născut în statul Virginia.

Oameni
 
Virginia